Tryon kan syfta på:

 Tryon, Nebraska
 Tryon, North Carolina
 Tryon, Oklahoma